Aarón Sánchez puede referirse a:

 Aarón Sánchez (n. 1976), chef mexicano;
 Aarón Sánchez (n. 1992), jugador de béisbol estadounidense;
 Aarón Sánchez Alburquerque (n. 1996), futbolista andorrano;
 Aarón Sánchez Sánchez (n. 1998), futbolista español.